Добри дол може да се отнася за:

Населени места, в България:
 Добри дол, област Кюстендил, България;
 Добри дол, област Варна, България;
 Добри дол, област Монтана, България;
 Добри дол, област Пловдив, България;

Населени места, в Република Северна Македония:
 Добри дол, община Врабчище, Република Македония;
 Добри дол, община Сопище, Република Македония;

 Река Добри дол